

В Україні налічується понад 500 вулиць, провулків та проспектів названих на честь Степана Бандери. У списку наведені лише вулиці у містах.

Вінницька область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Вінниці.

Волинська область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Володимирі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в місті Камінь-Каширський
 Вулиця Степана Бандери — вулиця Ковелі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Луцьку
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Любомлі

Дніпропетровська область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Дніпрі

Житомирська область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Житомирі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Звягелі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Овручі

Закарпатська область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Хусті

Івано-Франківська область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Галичі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Городенці
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Івано-Франківську
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Калуші
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Коломиї
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Косові
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Рогатині
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Снятині
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Тлумачі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Яремчі

Київ: 
 Проспект Степана Бандери — проспект у Києві

Київська область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Білій Церкві
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Броварах
 Провулок Степана Бандери — провулок у Фастові

Львівська область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Бориславі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Бродах
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Буську
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Великих Мостах
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Винниках
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Городку
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Дублянах
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Жовкві
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Золочеві
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в місті Кам'янка-Бузька
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Львові
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Миколаєві Львівської області
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в місті Мостиська
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Новому Розділі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Новояворівську
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Раві-Руській
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Радехові
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Рудках
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Самборі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в місті Сокаль
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Сколе
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Старому Самборі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Стебнику
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Стрию
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Трускавці
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Ходоріві
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Червонограді
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Яворові

Полтавська область:
 Провулок Степана Бандери — провулок у Кременчуку

Рівненська область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Дубно
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Дубровиці
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Здолбунові
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Костополі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Корці
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Рівному

Тернопільська область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Бережанах
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у місті Борщів
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Бурштині
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Бучачі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Заліщиках
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Збаражі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Кременці
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у місті Монастириська
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Скалаті
 Проспект Степана Бандери — проспект у Тернополі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Чорткові

Сумська область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Сумах

Хмельницька область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Волочиську
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Ізяславі
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Кам'янці-Подільському
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в місті Красилів
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Полонному
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Хмельницькому
 Провулок Степана Бандери — провулок у Хмельницькому
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Шепетівці

Черкаська область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця в Корсунь-Шевченківському
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Черкасах

Чернівецька область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Вашківцях
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Чернівцях

Чернігівська область:
 Вулиця Степана Бандери — вулиця у Носівці

Вулиця Бандери — вулиця у місті Лос-Анджелес.
Вулиця Бандери — вулиця у місті Х'юстон.

Колишні 
 Вулиця Степана Бандери — колишня назва вулиці Логанської у смт Тиврів.

Примітки 

Бандери